Made in Japan (álbum) - da banda britânica Deep Purple
Made in Japan (canção) - da banda Pato Fu
Shake It Up: Made In Japan - filme/episódio da série americana Shake It Up
Made In Japan (EP) - EP de Bella Thorne e Zendaya

Desambiguação